Чемпионат Азии по борьбе 2001 года прошёл с 5 по 10 июня в Улан-Баторе (Монголия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2001
Борьба
Борьба
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
2001 год в борьбе
Июнь 2001 года
Чемпионаты Азии в Монголии
Международные соревнования по борьбе в Монголии